Miejscowości w USA:
 Bentonville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Bentonville – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Adams

Gminy w USA:
 Bentonville (ang. Bentonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston